Певний Аполон Васильович — український військово-політичний діяч.
 Певний Богдан Петрович (1931—2002) — український живописець, письменник, журналіст, мистецтвознавець.
 Певний Костянтин Михайлович — полковник, повний Георгіївський кавалер.
 Певний Микола Герасимович (1885—1940) — український актор і театральний діяч, засновник Українського Волинського театру, брат Олександра Певного.
 Певний Олександр Герасимович (1881—1937) — український актор, відомий за виступами в театрі Миколи Садовського.
 Певний Петро Васильович — український громадсько-політичний діяч і журналіст.
 Певний Петро Михайлович — купець, меценат встановлення пам'ятника Котляревському.

Жінки 
 Певна Антоніна Миколаївна — українська співачка та акторка, дружина Миколи Певного.

Українські прізвища